Ляше́нко — поширене українське прізвище. Етнонімічне прізвище — утворене від української традиційної назви поляків — «лях». Свідчить про походження особи чи її предків.

Носії 
 Ляшенко Агнеса Денисівна (нар. 1936) — українська майстриня вишиваних ікон. Заслужений майстер народної творчості України (2003).
 Ляшенко Анастасія Олексіївна ( 1986) — українська громадсько-політична діячка. Народний депутат України 9-го скликання.
 Ляшенко Андрій Юрійович (* 1998) — український футболіст.
 Ляшенко Богдан Романович — капітан Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Ляшенко Валентина Миколаївна (нар 1981) — українська та грузинська легкоатлетка, фахівчиня зі стрибків у висоту.
 Ляшенко Василь Іванович (1902—1975) — український фізик, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Ляшенко Василь (1890—1956) — український військовий діяч, сотник, командир панцирного потягу «Хортиця» УНР, православний священик.
 Ляшенко Василь Трохимович (1903—1989) — радянський діяч органів державної безпеки, начальник Управління НКВС по Львівській області, полковник.
 Ляшенко Володимир Андрійович — капітан Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Ляшенко В'ячеслав Іванович — український економіст, доктор економічних наук.
 Ляшенко Ганна Іванівна (* 1946) — українська радянська діячка, доярка. Депутат Верховної Ради СРСР 9—10-го скликань.
 Ляшенко Геннадій Іванович (1938—2017) — український композитор.
 Ляшенко Дмитро Олексійович (* 1971) — географ-картограф, доктор географічних наук, професор.
 Ляшенко Іван Михайлович (1921—1944) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу.
 Ляшенко Іван Федорович (1927—1998) — український музикознавець.
 Ляшенко Іван Якович (1893—1923) — козак Чорноліського повстанського полку.
 
 Ляшенко Лідія Василівна (* 1936) — радянська та українська вчена-хімік, професор, доктор хімічних наук. Лауреат Державної премії УРСР у галузі науки і техніки.
 Ляшенко Лука Іванович (1898—1976) — український кінорежисер, письменник.
 Ляшенко Людмила Олександрівна (нар. 1993) — українська лижниця, біатлоністка. Майстер спорту міжнародного класу.
 Ляшенко Микола Андрійович (нар. 1991) — український футболіст, півзахисник криворізького «Гірника».
 Ляшенко Микола Антонович (1946—2012) — український фотохудожник і фотожурналіст, видавець і громадський діяч. Видавець «Бібліотеки українця».
 Ляшенко Микола Григорович (1848—1905) — російський військовий кінця XIX століття, полковник 18-го Вологодського піхотного полку.
 Ляшенко Микола Семенович (1937—2007) — інженер-будівельник.
 Ляшенко Олег Володимирович (* 1976) — колишній український футболіст, захисник.
 Ляшенко Олег Олександрович — полковник медичної служби Збройних сил України, хірург вищої категорії, кандидат медичних наук.
 Ляшенко Олександр Юрійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України.
 Ляшенко Олена Анатоліївна (* 1976) — українська фігуристка.
 Ляшенко Олена Ігорівна (* 1968) — доктор економічних наук, професор, донька Ігоря Миколайовича Ляшенка.
 Ляшенко Ольга Володимирівна (* 1979) — українська художниця, живописиця та іконописиця.
 Ляшенко Роман Юрійович (1979—2003) — російський хокеїст.
 Ляшенко Сергій Вікторович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ляшенко Тетяна Василівна — професор кафедри інформаційних технологій та прикладної математики Одеської державної академії будівництва та архітектури, відзначена орденом «За заслуги» III ступеня.
 Ляшенко Юрій Іванович (* 1939) — український кінорежисер.

Див. також 
 Лященко

Примітки 

Прізвища на -енко